P117 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 117, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament